M65 ou M-65 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 M65 Atomic Cannon, un canon américain destiné à tirer des obus atomiques ;
 M-65 field jacket, une veste de combat américaine.

Sciences 
Astronomie
 M65 (galaxie spirale), une galaxie spirale de la constellation du Lion.

Médecine 
 Synovite et ténosynovite d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroute
  Autoroute britannique M65, reliant  Preston et Colne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres